Косинец — белорусская фамилия, произошедшая от топонима Косино (Логойский район). Известные носители:
 Косинец, Александр Николаевич (род. 1959) — белорусский политический деятель.
 Косинец, Екатерина (род. 1987) — российская актриса
 Косинец, Павел Юрьевич (род. 1989) — белорусский футболист.

Примечания